

465001–465100 

|-bgcolor=#fefefe
| 465001 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 465002 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 465003 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 465004 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 465005 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 465006 || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 465007 || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 465008 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#fefefe
| 465009 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 465010 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 465011 || || 19 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 465012 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 465013 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 465014 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#fefefe
| 465015 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 465016 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 465017 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 465018 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 465019 || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 465020 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#fefefe
| 465021 || || 4 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#fefefe
| 465022 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 465023 || || 29 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#fefefe
| 465024 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 465025 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#fefefe
| 465026 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 465027 || || 26 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 465028 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#fefefe
| 465029 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 465030 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 465031 || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 465032 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 465033 || || 21 de juny de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 465034 || || 30 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 465035 || || 26 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 465036 || || 16 d'agost de 2006 || Lulin Observatory || C.-S. Lin, Q.-z. Ye ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 465037 || || 20 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 465038 || || 19 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 465039 || || 22 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#FA8072
| 465040 || || 23 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#fefefe
| 465041 || || 25 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#fefefe
| 465042 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#fefefe
| 465043 || || 24 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 465044 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 465045 || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 465046 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 465047 || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 465048 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#fefefe
| 465049 || || 30 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#fefefe
| 465050 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#fefefe
| 465051 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 465052 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 465053 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 465054 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#fefefe
| 465055 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 465056 || || 29 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 465057 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 465058 || || 17 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 465059 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 465060 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 465061 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 465062 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 465063 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 465064 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 465065 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 465066 || || 22 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 465067 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 465068 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 465069 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 465070 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 465071 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 465072 || || 26 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 465073 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 465074 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 465075 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 465076 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 465077 || || 27 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#fefefe
| 465078 || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 465079 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 465080 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 465081 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 465082 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#fefefe
| 465083 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 465084 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 465085 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 465086 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 465087 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 465088 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 465089 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 465090 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#fefefe
| 465091 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 465092 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 465093 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 465094 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#fefefe
| 465095 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 465096 || || 22 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#E9E9E9
| 465097 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#FFC2E0
| 465098 || || 31 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=099 bgcolor=#fefefe
| 465099 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#fefefe
| 465100 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

465101–465200 

|-bgcolor=#fefefe
| 465101 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 465102 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 465103 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#E9E9E9
| 465104 || || 29 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#E9E9E9
| 465105 || || 31 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 465106 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#fefefe
| 465107 || || 9 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 465108 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 465109 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 465110 || || 11 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 465111 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 465112 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 465113 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 465114 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 465115 || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 465116 || || 19 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#E9E9E9
| 465117 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 465118 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 465119 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 465120 || || 20 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 465121 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 465122 || || 22 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 465123 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 465124 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 465125 || || 25 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 465126 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 465127 || || 28 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 465128 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 465129 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 465130 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 465131 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 465132 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 465133 || || 29 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 465134 || || 1 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 465135 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 465136 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 465137 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 465138 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 465139 || || 8 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 465140 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 465141 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 465142 || || 25 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 465143 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 465144 || || 9 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 465145 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 465146 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 465147 || || 28 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 465148 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 465149 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 465150 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 465151 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 465152 || || 10 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 465153 || || 27 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 465154 || || 9 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 465155 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 465156 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 465157 || || 24 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 465158 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 465159 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 465160 || || 10 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 465161 || || 16 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 465162 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 465163 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 465164 || || 25 de febrer de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 465165 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#FFC2E0
| 465166 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 465167 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 465168 || || 9 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 465169 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 465170 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 465171 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 465172 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 465173 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 465174 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 465175 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 465176 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 465177 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 465178 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 465179 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 465180 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 465181 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 465182 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 465183 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 465184 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 465185 || || 24 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 465186 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 465187 || || 17 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 465188 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 465189 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 465190 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 465191 || || 16 d'abril de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 465192 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 465193 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 465194 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 465195 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 465196 || || 16 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 465197 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 465198 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 465199 || || 9 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 465200 || || 10 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

465201–465300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 465201 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 465202 || || 12 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 465203 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 465204 || || 14 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 465205 || || 22 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#fefefe
| 465206 || || 21 de juliol de 2007 || Lulin Observatory || LUSS ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 465207 || || 9 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 465208 || || 15 d'agost de 2007 || Pla D'Arguines || R. Ferrando ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 465209 || || 11 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#FA8072
| 465210 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 465211 || || 5 de setembre de 2007 || Dauban || Chante-Perdrix Obs. ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 465212 || || 5 de setembre de 2007 || Dauban || Chante-Perdrix Obs. ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 465213 || || 11 de setembre de 2007 || Purple Mountain || PMO NEO ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#fefefe
| 465214 || || 4 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 465215 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 465216 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 465217 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 465218 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 465219 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 465220 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 465221 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#fefefe
| 465222 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 465223 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 465224 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 465225 || || 15 de setembre de 2007 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#fefefe
| 465226 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 465227 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 465228 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 465229 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 465230 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 465231 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 465232 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#fefefe
| 465233 || || 22 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#fefefe
| 465234 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 465235 || || 5 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 465236 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 465237 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#fefefe
| 465238 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 465239 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 465240 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 465241 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 465242 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 465243 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 465244 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 465245 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 465246 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 465247 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#fefefe
| 465248 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 465249 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 465250 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#fefefe
| 465251 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#fefefe
| 465252 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 465253 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 465254 || || 14 de setembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 465255 || || 21 de setembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 465256 || || 4 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 465257 || || 8 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 465258 || || 24 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 465259 || || 19 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 465260 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 465261 || || 4 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 465262 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 465263 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 465264 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 465265 || || 18 de juliol de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 465266 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 465267 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 465268 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 465269 || || 12 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 465270 || || 7 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#FA8072
| 465271 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 465272 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 465273 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 465274 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 465275 || || 11 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#fefefe
| 465276 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 465277 || || 13 d'octubre de 2007 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 465278 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 465279 || || 8 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#fefefe
| 465280 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 465281 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 465282 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 465283 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#C2FFFF
| 465284 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 465285 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 465286 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 465287 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 465288 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 465289 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 465290 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 465291 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#fefefe
| 465292 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 465293 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 465294 || || 30 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#fefefe
| 465295 || || 30 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 465296 || || 21 de setembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 465297 || || 8 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 465298 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 465299 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 465300 || || 5 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

465301–465400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 465301 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 465302 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 465303 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#fefefe
| 465304 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 465305 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 465306 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#FA8072
| 465307 || || 19 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 465308 || || 12 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#fefefe
| 465309 || || 5 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#fefefe
| 465310 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 465311 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 465312 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 465313 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 465314 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#fefefe
| 465315 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#fefefe
| 465316 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#fefefe
| 465317 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 465318 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#fefefe
| 465319 || || 30 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 465320 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#fefefe
| 465321 || || 18 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 465322 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 465323 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#fefefe
| 465324 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 465325 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#fefefe
| 465326 || || 16 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 465327 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 465328 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#fefefe
| 465329 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 465330 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 465331 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#fefefe
| 465332 || || 21 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 465333 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#fefefe
| 465334 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#fefefe
| 465335 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 465336 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 465337 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#fefefe
| 465338 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#fefefe
| 465339 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#fefefe
| 465340 || || 20 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 465341 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#FA8072
| 465342 || || 9 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#fefefe
| 465343 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 465344 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#fefefe
| 465345 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 465346 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#fefefe
| 465347 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#fefefe
| 465348 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 465349 || || 8 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#fefefe
| 465350 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#fefefe
| 465351 || || 3 de desembre de 2007 || Junk Bond || D. Healy ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#fefefe
| 465352 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#fefefe
| 465353 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#fefefe
| 465354 || || 3 de juny de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#fefefe
| 465355 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#fefefe
| 465356 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#fefefe
| 465357 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#fefefe
| 465358 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#fefefe
| 465359 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 465360 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 465361 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#fefefe
| 465362 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#fefefe
| 465363 || || 12 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 465364 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#FA8072
| 465365 || || 31 de gener de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#fefefe
| 465366 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#fefefe
| 465367 || || 7 de febrer de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 465368 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 465369 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 465370 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#fefefe
| 465371 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#fefefe
| 465372 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 465373 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 465374 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#fefefe
| 465375 || || 20 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#fefefe
| 465376 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 465377 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 465378 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 465379 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#fefefe
| 465380 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 465381 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 465382 || || 9 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 465383 || || 10 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 465384 || || 26 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 465385 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 465386 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 465387 || || 24 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#E9E9E9
| 465388 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 465389 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 465390 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 465391 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#E9E9E9
| 465392 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 465393 || || 1 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 465394 || || 12 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 465395 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 465396 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 465397 || || 5 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#fefefe
| 465398 || || 7 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 465399 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 465400 || || 2 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

465401–465500 

|-bgcolor=#fefefe
| 465401 || || 3 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#FFC2E0
| 465402 || || 30 de març de 2008 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=403 bgcolor=#E9E9E9
| 465403 || || 9 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 465404 || || 28 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 465405 || || 24 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 465406 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 465407 || || 18 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 465408 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 465409 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 465410 || || 13 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 465411 || || 14 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 465412 || || 14 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 465413 || || 27 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#E9E9E9
| 465414 || || 14 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 465415 || || 16 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 465416 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 465417 || || 2 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 465418 || || 24 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 465419 || || 25 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 465420 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 465421 || 2008 PF || 1 d'agost de 2008 || Črni Vrh || Črni Vrh ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#fefefe
| 465422 || || 2 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 465423 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 465424 || || 28 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 465425 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 465426 || || 6 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 465427 || || 26 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 465428 || || 23 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 465429 || || 24 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 465430 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 465431 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 465432 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 465433 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 465434 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 465435 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 465436 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 465437 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 465438 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 465439 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 465440 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 465441 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 465442 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 465443 || || 6 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#E9E9E9
| 465444 || || 8 de setembre de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 465445 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#E9E9E9
| 465446 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 465447 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 465448 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 465449 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 465450 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 465451 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 465452 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#E9E9E9
| 465453 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#E9E9E9
| 465454 || || 16 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 465455 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 465456 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 465457 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 465458 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 465459 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 465460 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 465461 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 465462 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 465463 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 465464 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 465465 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 465466 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 465467 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 465468 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 465469 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 465470 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 465471 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 465472 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 465473 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 465474 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 465475 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 465476 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 465477 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 465478 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 465479 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 465480 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 465481 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 465482 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 465483 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 465484 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 465485 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 465486 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 465487 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 465488 || || 3 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 465489 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#C2FFFF
| 465490 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 465491 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 465492 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 465493 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 465494 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 465495 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 465496 || || 10 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 465497 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 465498 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 465499 || || 9 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 465500 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

465501–465600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 465501 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 465502 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 465503 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 465504 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 465505 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 465506 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 465507 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 465508 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 465509 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 465510 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 465511 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 465512 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 465513 || || 22 d'octubre de 2008 || Lulin || LUSS ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 465514 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 465515 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 465516 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 465517 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 465518 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 465519 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 465520 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 465521 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 465522 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 465523 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 465524 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 465525 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 465526 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 465527 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 465528 || || 23 d'octubre de 2008 || Cerro Burek || Alianza S4 Obs. ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 465529 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 465530 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 465531 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 465532 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 465533 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 465534 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 465535 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 465536 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 465537 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 465538 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 465539 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 465540 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 465541 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 465542 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 465543 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 465544 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 465545 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 465546 || || 2 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 465547 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 465548 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 465549 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 465550 || || 3 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 465551 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 465552 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 465553 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 465554 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 465555 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 465556 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 465557 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 465558 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 465559 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 465560 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 465561 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 465562 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 465563 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 465564 || || 25 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 465565 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 465566 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 465567 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#fefefe
| 465568 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 465569 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 465570 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 465571 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 465572 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 465573 || || 22 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 465574 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 465575 || || 30 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#d6d6d6
| 465576 || || 6 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 465577 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 465578 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 465579 || || 24 de desembre de 2008 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 465580 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 465581 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 465582 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 465583 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 465584 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#d6d6d6
| 465585 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 465586 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 465587 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 465588 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 465589 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 465590 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 465591 || || 3 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 465592 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 465593 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 465594 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#fefefe
| 465595 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 465596 || || 29 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 465597 || || 29 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 465598 || || 29 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 465599 || || 30 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#fefefe
| 465600 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

465601–465700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 465601 || || 16 de gener de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 465602 || || 1 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#fefefe
| 465603 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#fefefe
| 465604 || || 14 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 465605 || || 20 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 465606 || || 14 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 465607 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 465608 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 465609 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#fefefe
| 465610 || || 1 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 465611 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 465612 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#fefefe
| 465613 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#fefefe
| 465614 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#fefefe
| 465615 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#FFC2E0
| 465616 || || 1 de març de 2009 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=617 bgcolor=#FFC2E0
| 465617 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APOPHA ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 465618 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#FA8072
| 465619 || || 18 de març de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 465620 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 465621 || || 28 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 465622 || || 29 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 465623 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 465624 || || 16 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 465625 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#fefefe
| 465626 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 465627 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 465628 || || 19 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 465629 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#fefefe
| 465630 || || 31 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 465631 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 465632 || || 13 de maig de 2009 || Tzec Maun || F. Tozzi ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#FFC2E0
| 465633 || || 15 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || APOPHA ||  —
|-id=634 bgcolor=#fefefe
| 465634 || || 4 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 465635 || || 14 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 465636 || || 23 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#fefefe
| 465637 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 465638 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 465639 || || 15 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#fefefe
| 465640 || || 29 de maig de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 465641 || || 30 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#fefefe
| 465642 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 465643 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 465644 || || 31 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 465645 || || 16 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 465646 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 465647 || || 19 d'agost de 2009 || Hibiscus || N. Teamo ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 465648 || || 20 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 465649 || || 20 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#C2FFFF
| 465650 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 465651 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#C2FFFF
| 465652 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 465653 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 465654 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 465655 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 465656 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 465657 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#C2FFFF
| 465658 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 465659 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 465660 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 465661 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 465662 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 465663 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 465664 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 465665 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 465666 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 465667 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 465668 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 465669 || || 7 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 465670 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 465671 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 465672 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 465673 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 465674 || || 5 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 465675 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 465676 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 465677 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 465678 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 465679 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 465680 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 465681 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 465682 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 465683 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 465684 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 465685 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 465686 || || 19 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 465687 || || 29 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#C2FFFF
| 465688 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 465689 || || 24 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 465690 || || 24 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 465691 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 465692 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 465693 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 465694 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 465695 || || 25 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 465696 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 465697 || || 19 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 465698 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#FA8072
| 465699 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 465700 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

465701–465800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 465701 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 465702 || || 13 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 465703 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 465704 || || 27 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 465705 || || 14 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#fefefe
| 465706 || || 14 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 465707 || || 15 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 465708 || || 18 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 465709 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 465710 || || 22 d'octubre de 2009 || Auberry || Sierra Remote Obs. ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 465711 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 465712 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 465713 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 465714 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 465715 || || 19 de maig de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 465716 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 465717 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 465718 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 465719 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 465720 || || 19 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 465721 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 465722 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 465723 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 465724 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 465725 || || 16 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 465726 || || 18 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 465727 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 465728 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 465729 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 465730 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 465731 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 465732 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 465733 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 465734 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 465735 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 465736 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 465737 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 465738 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#fefefe
| 465739 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 465740 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#fefefe
| 465741 || || 19 d'octubre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 465742 || || 9 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 465743 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 465744 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 465745 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 465746 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 465747 || || 25 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 465748 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#FFC2E0
| 465749 || || 18 d'octubre de 2009 || Siding Spring || SSS || AMO ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 465750 || || 9 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 465751 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 465752 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 465753 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 465754 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 465755 || || 19 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 465756 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 465757 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 465758 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 465759 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#fefefe
| 465760 || || 23 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 465761 || || 23 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 465762 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 465763 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 465764 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 465765 || || 6 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 465766 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 465767 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 465768 || || 24 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 465769 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 465770 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 465771 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 465772 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 465773 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 465774 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 465775 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 465776 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 465777 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 465778 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 465779 || || 25 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 465780 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 465781 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 465782 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 465783 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 465784 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 465785 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 465786 || || 11 de gener de 2010 || Tzec Maun || D. Chestnov, A. Novichonok ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 465787 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 465788 || || 14 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 465789 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 465790 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 465791 || || 18 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 465792 || || 19 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 465793 || || 22 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 465794 || || 5 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 465795 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 465796 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 465797 || || 14 de febrer de 2010 || Calvin-Rehoboth || Calvin–Rehoboth Obs. ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 465798 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#d6d6d6
| 465799 || || 13 de febrer de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#d6d6d6
| 465800 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

465801–465900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 465801 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 465802 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 465803 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 465804 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 465805 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 465806 || || 12 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 465807 || || 14 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 465808 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 465809 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 465810 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 465811 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 465812 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#d6d6d6
| 465813 || || 2 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 465814 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 465815 || || 4 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 465816 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 465817 || || 4 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 465818 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 465819 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 465820 || || 12 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 465821 || || 15 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 465822 || || 12 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 465823 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#FFC2E0
| 465824 || || 18 de març de 2010 || Catalina || CSS || APOPHA ||  —
|-id=825 bgcolor=#d6d6d6
| 465825 || || 16 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#FFC2E0
| 465826 || || 4 d'abril de 2010 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 465827 || || 23 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 465828 || || 4 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 465829 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 465830 || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 465831 || || 2 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 465832 || || 13 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 465833 || || 8 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 465834 || || 6 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 465835 || || 9 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#fefefe
| 465836 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 465837 || || 22 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 465838 || || 23 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 465839 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 465840 || || 29 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 465841 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 465842 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 465843 || || 19 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 465844 || || 21 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 465845 || || 26 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 465846 || || 27 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 465847 || || 6 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 465848 || || 8 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 465849 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 465850 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#fefefe
| 465851 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 465852 || || 2 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#FFC2E0
| 465853 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=854 bgcolor=#fefefe
| 465854 || || 1 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 465855 || || 13 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#fefefe
| 465856 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 465857 || || 7 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#fefefe
| 465858 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 465859 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 465860 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 465861 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 465862 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 465863 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 465864 || || 9 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 465865 || || 2 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 465866 || || 16 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 465867 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 465868 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#fefefe
| 465869 || || 23 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#fefefe
| 465870 || || 5 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 465871 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 465872 || || 3 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 465873 || || 17 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 465874 || || 25 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 465875 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#fefefe
| 465876 || || 1 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 465877 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 465878 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 465879 || || 12 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#fefefe
| 465880 || || 1 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 465881 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 465882 || || 18 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 465883 || || 1 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 465884 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#fefefe
| 465885 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 465886 || || 2 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 465887 || || 13 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 465888 || || 8 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 465889 || || 23 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 465890 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 465891 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#FFC2E0
| 465892 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APOPHA ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 465893 || || 14 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 465894 || || 10 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 465895 || || 3 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 465896 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 465897 || || 16 de desembre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 465898 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 465899 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#C2FFFF
| 465900 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|}

465901–466000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 465901 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 465902 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#fefefe
| 465903 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 465904 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 465905 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 465906 || || 12 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 465907 || || 3 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 465908 || || 19 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#C2FFFF
| 465909 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 465910 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 465911 || || 26 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 465912 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 465913 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#FA8072
| 465914 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 465915 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 465916 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 465917 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#E9E9E9
| 465918 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 465919 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#fefefe
| 465920 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#fefefe
| 465921 || || 4 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 465922 || || 30 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 465923 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 465924 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 465925 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 465926 || || 10 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 465927 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 465928 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 465929 || || 15 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 465930 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 465931 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 465932 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 465933 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 465934 || || 25 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 465935 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 465936 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 465937 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 465938 || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 465939 || || 15 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 465940 || || 9 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 465941 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 465942 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 465943 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 465944 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 465945 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 465946 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 465947 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 465948 || || 19 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 465949 || || 13 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 465950 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 465951 || || 13 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 465952 || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 465953 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 465954 || || 22 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 465955 || || 24 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 465956 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 465957 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 465958 || || 17 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 465959 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 465960 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 465961 || || 7 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 465962 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 465963 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 465964 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 465965 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 465966 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 465967 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 465968 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 465969 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 465970 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 465971 || || 18 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 465972 || || 21 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 465973 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 465974 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 465975 || || 24 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 465976 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 465977 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 465978 || || 18 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 465979 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 465980 || || 7 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 465981 || || 12 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 465982 || || 25 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 465983 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 465984 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 465985 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 465986 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 465987 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 465988 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 465989 || || 22 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 465990 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 465991 || || 17 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 465992 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 465993 || || 9 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 465994 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 465995 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 465996 || || 29 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 465997 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 465998 || || 15 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 465999 || || 14 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 466000 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (465001)-(470000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (460001-470000)